Moller steht für:

 Moller (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Moller Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Port Moller (Arkansas), USA 
 Moller (Einheit), altes Stückmaß

Siehe auch: 
 Möller (Begriffsklärung)
 Møller
 Mollerus
 Moller vom Baum